Persoon
 Ancus Marcius of Ancus Martius, vierde koning van Rome volgens Titus Livius
 Marcius (ziener), een ziener die in zijn Marciana Carmina voorspelde dat de Romeinen zouden verliezen van Hannibal in de Slag bij Cannae. Volgens Marcus Tullius Cicero ging het om twee broers-zieners Marcii.
 Marcius, familienaam van leden van het Romeins geslacht Gens Marcia. Zie aldaar voor leden van het Geslacht Marcia.
 Matic Marcius (geboren in 1977), voetballer uit Slovenië

 Marcius (wants), een geslacht van wantsen

Zie ook 
Marsyas, doorverwijspagina